Ел Депосито има више значења:

 Ел Депосито, Ел Пастор (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Депосито (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Депосито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Депосито (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Депосито (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику